Jasenice je lahko:
 Jasenice, Konavle (Hrvaška)
 Jasenice, Jasenice (Hrvaška)